Ю́ношеская сбо́рная Ла́твии по футбо́лу — футбольная сборная Латвии из игроков младшей возрастной категории.

Существуют следующие юношеские сборные:
 Сборная Латвии по футболу (до 17 лет)
 Сборная Латвии по футболу (до 19 лет)